Antagarich – fikcyjna wyspa z serii gier Heroes of Might and Magic: A Strategic Quest oraz Might and Magic
 Irlandia (wyspa) – określenie używane w literaturze jako synonim wyspy irlandzkiej